A la tarde es un programa de televisión, magazine, estrenado el 12 de julio de 2021, es conducido por Karina Mazzocco, donde tratan temas de actualidad, se transmite por América TV.

Formato 
A la tarde es un ciclo que incluye: noticias, actualidad e invitados del mundo del espectáculo. La conductora Karina Mazzocco y las panelistas te trae compañía durante el programa.

Equipo

Conductora 
 Karina Mazzocco (2021-presente)

Panelistas 
 Débora D’Amato (2021-presente)
 Caramelito Carrizo (2021-2022)
 Florencia de la V (2021-2022)
 Diana Deglauy (2021-2022, 2023-presente)
 Sabrina Rojas (2021)
 Ezequiel Campa (2021) 
 Gabriel Olivieri (2021)
 Mercedes Ninci (2021)
 Luis Ventura (2021-presente)
 Augusto "Tartu" Tartúfoli (2021-presente)
 Lorena Paola (2022-2023)
 Cora Debarbieri (2021-presente)
 Diego Esteves (2021-presente)
 Lucas Bertero (2022-presente)
 Luis Bremer (2023)

Cronistas 
 Bárbara Cabo (2021)
 Nacho Juliano (2021)

Véase también 
 Karina Mazzocco
 Caramelito Carrizo
 Jimena Cyrulnik
 Florencia de la V
 Luis Ventura
 América TV

Referencias

Enlaces externos